Noc i miasto – amerykański film noir z 1950 roku w reżyserii Julesa Dassina.
 Noc i miasto – amerykański film sensacyjny z 1992 roku w reżyserii Irwina Winklera.

Strony ujednoznaczniające